Auriac (Aude), municipi al departament de l'Aude (regió d'Occitània, França)
 Auriac (Corresa), municipi al departament de la Corresa (regió de Nova Aquitània, França)
 Auriac (Cruesa), localitat i comuna de França, al departament de la Cruesa (Nova Aquitània)
 Auriac (Pirineus Atlàntics), municipi al departament dels Pirineus Atlàntics (Nova Aquitània)
 Auriac-sur-Dropt, municipi al departament d'Òlt i Garona (Nova Aquitània)
 Auriac-l'Église, municipi al departament de Cantal (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Auriac-Lagast, municipi al departament de l'Avairon (regió d'Occitània, França)
 Auriac-du-Périgord, municipi al departament de la Dordonya (regió de Nova Aquitània, França)
 Auriac-sur-Vendinelle, municipi occità del Lauraguès en el Llenguadoc, al departament de l'Alta Garona (regió d'Occitània, França)
 Brue-Auriac, municipi al departament del Var (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)
 Nanteuil-Auriac-de-Bourzac, municipi al departament de la Dordonya (regió de Nova Aquitània, França)